Le nom Jacques Rougerie est porté par les personnes suivantes :
 Jacques Rougerie (1932-2022), un historien spécialiste de la Commune de Paris ;
 Jacques Rougerie (né en 1945), un architecte français ;
 Jacques Rougerie (né en 1945), un joueur de rugby à XV international français.

Voir aussi